Trigano steht für:

 Trigano (Unternehmen), ein Reisemobil-Unternehmen

Trigano ist der Familienname folgender Personen:

 Gilbert Trigano (1920–2001), französischer Unternehmer